Nekolicina bitaka se dogodila kod grada Megido, u Izraelu:

 Bitka kod Megida (1469. pr. Kr.)
 Bitka kod Megida (609. pr. Kr.)
 Bitka kod Megida (1918)